Ромодановський Григорій Григорович 
 Ромодановський Костянтин Олегович,  (, Москва) — генерал-полковник поліції, керівник Федеральної міграційної служби Російської Федерації.